Die Liste der Städte in Liberia bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des westafrikanischen Staates Liberia.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Liberia ist Monrovia mit einer Einwohnerzahl von 1.690.270 (Stand 1. Januar 2008).
Damit konzentriert sich rund die Hälfte der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

Nach einer bereits in den 1960er Jahren getroffenen Festlegung der liberianischen Regierung besitzen alle Orte Liberias, die eine Einwohnerzahl über 1000 erreichen, den administrativen Status einer Stadt, unabhängig von der vorgefundenen Infrastruktur.

Die folgende Tabelle enthält alle Städte mit mehr als 2000 Einwohnern und die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 1. Februar 1974 und 21. März 2008.
Angeführt ist auch die Region, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.
  
(VZ = Volkszählung)

Quelle: Liberia Institute of Statistics and Geo-Information Services (LISGIS)

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
 Liberia Institute of Statistics and Geo-Information Services (LISGIS)
 City Population – Einwohnerzahlen der Städte Liberias

!Staedte
Liberia